Born again (wedergeboren zijn zonder te sterven, als een openbaring) is een metafoor die gebruikt wordt in een aantal godsdiensten:
 Born again is een christelijke term voor spirituele wedergeboorte en verlossing
 Dvija is het hindoeïstisch concept van de tweemaal-geborene
 Arahant is het boeddhistisch concept dat volgt op de vroegere Dvija in de dharmistische traditie

Muziek en film 
Born Again (Randy Newman), een album van Randy Newman
Born Again (Black Sabbath), een album van Black Sabbath
Born Again (The Notorious B.I.G.), een album van The Notorious B.I.G.
Born Again (Rare Bird), een album van Rare Bird
Born Again (Ricky L), een single van Ricky L
Born Again (film), een film uit 1978